

Geografia 
 Sentiero dei fiori – sentiero delle Prealpi Orobie (provincia di Bergamo)
 Sentiero dei fiori – sentiero tra la provincia di Brescia e quella di Trento

Manga 

 Il sentiero dei fiori – manga del 2009 scritto e disegnato da Ako Shimaki